Пернер — фамилия немецкого происхождения, известные носители:

 Пернер, Вольфганг (1967—2019) — австрийский биатлонист, призёр Зимних Олимпийских игр 2002.
 Пернер, Ярослав (1869—1947) — чешский геолог и палеонтолог.
 Пернер, Хольгер — немецкий ботаник.

Примечания